Gran Premio Jockey Club puede referirse a:

 Gran Premio Jockey Club, prueba hípica de la Triple Corona Argentina, Grado I, que se celebra en el Hipódromo de San Isidro.
 Gran Premio Jockey Club, prueba hípica de la Triple Corona Uruguaya, Grado I, que se celebra en el Hipódromo de Maroñas.
 Gran Premio Jockey Club, prueba hípica de Italia que se celebra en el Hipódromo de San Siro.

Grandes Premios (Hípica)